Флавий Виктор (лат. Flavius Victor) — римский полководец и консул IV века.

Биография 
Виктор по происхождению был сарматом, но он был крещен и стал христианином. При императоре Констанции II он служил на Востоке. После вступления на престол Юлиана, Виктор был назначен комитом и принял участие в персидском походе. 26 июня 363 года Юлиан скончался. Полководцы Флавий Аринфей, Дагалайф и Виктор избирают императором Иовиана. Вскоре тот скончался. Когда императором стал Валент, Виктор был назначен на должность магистра пехоты и воевал против персов. В 369 году Виктор был в составе посольства к правителю готов. В том же году он стал консулом с Галатом.

Виктор участвовал в битве под Адрианополем, где римская армия потерпела сокрушительное поражение. Виктор безуспешно пытался спасти императора Валента, но тот погиб, а он сообщил о потерях Грациану. После этого полководец переехал с семьей в Антиохию.

Литература 
 Alexander Demandt. Magister Militum. In: Pauly-Wissowa. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (Neue Bearbeitung). Supplementband XII, Stuttgart 1970, Sp.
 Klaus Rosen. Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Klett-Cotta, Stuttgart 2006, S. 267, 357f., 360, 367f., 370, 376, 389. — ISBN 3-608-94296-3.

Римские консулы IV века
Военные магистры
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения